Sezona 1958/59 jugoslovanske hokejske lige je bila šestnajsta sezona jugoslovanskega prvenstva v hokeju na ledu, ki je potekala med 9. januarjem in 18. februarjem 1959. Naslov jugoslovanskega prvaka so tretjič osvojili hokejisti slovenskega kluba HK Jesenice.

Lestvica

Viri
 Yugoslavia Championship - 1959

Jugoslovanska hokejska liga
1959 v športu
1959 v Jugoslaviji